Straight in the Vein est un EP du groupe de metal/hardcore français Black Bomb A sorti en avril 1999.

Analyse de l'album et des paroles 
Malgré des chants et des instruments encore très peu maîtrisés, on retrouve dans cet album l'esprit anarchiste, violent, satyrique et vicieux du groupe.

 Born To Die (né pour mourir) : La chanson traite du cycle naturel de la vie de tout animal, donc de l'humain.
 Judge (Juge) : La chanson raconte la vie d'un homme qui a commis un homicide involontaire et qui passe sa vie en prison et précise que la Justice est impitoyable.
 Hostile infection (Contagion Ennemie) : La chanson traite du patriotisme.
 Shot (Coup de feu) : La chanson fait référence à la douleur et de la folie meurtrière.
 Law's Phobia (Phobie de la loi) : La chanson traite la paranoïa.

Titres 
 Born to Die - 3 min 24 s
 Judge - 4 min 07 s
 Hostile infection - 4 min 53 s
 Shot - 5 min 25 s
 Law's Phobia - 5 min 44 s
 Brain Dead (piste cachée)

Personnel 
 Chant soprano : Poun
 Chant Alto : Djag
 Guitare rythmique : Snake
 Guitare solo : Scalp
 Guitare basse : Panks
 Batterie : Frank

Notes et références 

Album de musique français
EP sorti en 1999